Премьер-министр Багамских островов — глава правительства и исполнительной власти на Багамских островах.

Диаграмма пребывания в должности

Главный министр Багамских Островов (колония, 1955—1964) 

Гла́вный мини́стр Бага́мских Острово́в () — в колонии Великобритании Багамские Острова — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Премьеры Багамских Островов (самоуправляемая колония, 1964—1969) 

Премье́р Бага́мских Острово́в () — в колонии Великобритании Багамские Острова — глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Премьер Содружества Багамских Островов (самоуправляемая колония, 1969—1973) 

В 1969 году колония получила название Содружество Багамских Островов (), поэтому должность главы правительства колонии стала именоваться Премье́р Содру́жества Бага́мских Острово́в ()

Премьер-министры Содружества Багамских островов (с 1973) 

Премье́р-мини́стр Содру́жества Бага́мских острово́в () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Политическая система Багамских Островов определяется как парламентская монархия, возглавляемая  (в настоящее время королева Елизавета II). Поскольку монарх не может находиться во всех Королевствах Содружества, она назначает генерал-губернатора для исполнения функций в качестве королевы Багамских Островов. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, временно замещающих главу правительства.

См. также 
 Генерал-губернатор Багамских Островов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства 
 Список руководителей Багамских островов 

Багамы